Раско́п:
 Раскоп — ограниченный по размеру (обычно 2х2 метра) участок раскопок.
 Раскоп — драматическая комедия режиссёра Сергея Дахина, созданная в 2014 году по мотивам рассказов украинского драматурга Максима Курочкина «Выключатель» и «Абрау-Дюрсо».